

Letteratura 
Rivalsa – (Counterparts) racconto breve di James Joyce del 1914

Musica 
Counterparts – album dei Rush del 1993
Counterparts – gruppo musicale statunitense
 Counterparts Tour – tour musicale dei Rush